C24 steht für:
 C24 Bank, eine 2020 gegründete Onlinebank der Check24 GmbH
Caldwell 24, eine Seyfertgalaxie aus dem Caldwell-Katalog
Chrysler C24, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 Hauptstraße C24, eine Straße in Namibia
 HMS C24, ein britisches U-Boot
 HMS Sheffield (C24), ein Kreuzer der Southampton-Unterklasse der Town-Klasse der britischen Royal Navy
 Nissan Serena C24, ein Modell des japanischen Automobilherstellers Nissan
 Sauber C24, ein Formel-1-Rennwagen

C-24 steht für:
 Buick Modell C-24, einen drei- oder viersitzigen Personenkraftwagen von 1915

C.24 steht für:
 IVL C.24, ein finnischer Jagdflugzeug-Prototyp

C24